Le championnat du Royaume-Uni de snooker 2017 est un tournoi de snooker professionnel et classé appartenant à la saison 2017-2018. Il est particulièrement attendu et convoité des joueurs d'une part par le cadre du Barbican Centre de York mais aussi pour le prestige de l'événement. En effet, il s'agit de la première épreuve des tournois de la triple couronne mais aussi du deuxième tournoi le plus doté de l'année.

Contexte 
Le tournoi a vu briller d'excellents joueurs tels que John Higgins à deux reprises, par deux fois également Mark Selby et Neil Robertson, Ronnie O'Sullivan et Stephen Hendry étant les deux joueurs les plus titrés à York avec un total de cinq victoires. Malgré tout, d'autres joueurs ont su briller, à l'image de Marco Fu ou encore Stephen Maguire.

De plus, le tournoi est sponsorisé par le célèbre groupe de paris sportifs Betway. Les chaînes Eurosport France et Eurosport international sont chargées de la diffusion.

Le tenant du titre est Mark Selby, il s'était imposé face à Ronnie O'Sullivan (10-7). Disputé du  au , cette édition est remportée par Ronnie O'Sullivan face à Shaun Murphy sur le score de .

Résumé 
Le tournoi a été marqué par de nombreuses surprises telles que la qualification pour les quarts de finale de Mark Joyce. La finale oppose les Britanniques Ronnie O'Sullivan et Shaun Murphy qui disputent respectivement leur septième et quatrième finale. Malgré ces nombreuses présences, les deux joueurs ne se sont jamais rencontrés en finale de ce tournoi. C'est finalement O'Sullivan qui s'impose 10-5.

Dotations 
Répartition des prix :
 Vainqueur : 
 Finaliste : 
 Demi-finaliste : 
 Quart de finaliste : 
 Huitième de finaliste : 
 Seizième de finaliste : 
 Deuxième tour : 
 Meilleur break : 
Dotation totale :

Tableau

Section 1

Section 2

Section 3

Section 4

Section 5

Section 6

Section 7

Section 8 

 RP* = Remplacement. Jackson Page remplace Rhys Clark qui s'est retiré du tournois.

Tableau final

Finale

Centuries 

 142, 103  Michael White
 138, 128, 122, 111, 110  Ryan Day
 137, 128, 114  Joe Perry
 137  Judd Trump
 135, 134, 127, 119, 104, 101, 100  Mark Allen
 135, 129, 123, 114, 104  Shaun Murphy
 135, 108, 101  Martin Gould
 134, 120, 108  Li Hang
 134, 103  Yan Bingtao
 134, 101  Mark King
 
 130, 112, 110  Liang Wenbo
 130, 106, 101  Mark Joyce
 130  Dominic Dale
 129, 128, 126, 124, 118, 105, 102, 101  Neil Robertson

 129, 128, 127, 117, 116  Stephen Maguire
 129, 117  Scott Donaldson
 129  Chris Wakelin
 128  Jimmy White
 128  Akani Songsermsawad
 124  Jack Lisowski
 123  Martin O'Donnell
 121, 107, 106  Lyu Haotian
 121  Tom Ford
 120  Robbie Williams
 118, 116  Ricky Walden
 117  Daniel Wells
 115  Xu Si
 114, 107  Luca Brecel

 113  Matthew Selt
 110, 108, 105  Anthony McGill
 110  Marco Fu
 109  Noppon Saengkham
 109  Fergal O'Brien
 108, 101  Kyren Wilson
 108  Yu Delu
 108  Kurt Maflin
 105  Ashley Hugill
 103  Niu Zhuang
 102, 101  David Gilbert
 102  Mark Williams
 101  Peter Ebdon
 101  Wang Yuchen

Références

Liens externes 
 

2017
Snooker en 2017
Sport en Angleterre en 2017
Sport en novembre 2017
Sport en décembre 2017